Youngblood Hawke steht für:

 Youngblood Hawke, Originaltitel von Ein Mann kam nach New York (Roman), Roman von Herman Wouk (1962)
 Youngblood Hawke, Originaltitel von Ein Mann kam nach New York (Film), US-amerikanischer Film von Delmer Daves (1964) 
 Youngblood Hawke (Band), US-amerikanische Band